Mercantile Credit Classic 1988 — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в январе 1988 года в Блэкпуле, Англия. Победителем турнира стал предыдущий чемпион, Стив Дэвис, обыгравший в финале Джона Пэррота со счётом 13:11.

Результаты

Основной турнир 

1/32 финала

''Матчи по 5 побед

 Стив Дэвис 5:0 Лес Додд  
 Джим Доннелли 5:4 Мёрдо Маклауд  
 Алекс Хиггинс 5:0 Тони Джонс  
 Тони Мео 5:1 Марио Морра  
 Сильвиньо Франсиско 5:3 Брайан Розвелл  
 Стив Лонгуорт 5:3 Рэй Эдмондс  
 Джо Джонсон 5:2 Тони Чеппел  
 Стивен Хендри 5:2 Билл Вербенюк  
 Терри Гриффитс 5:2 Джимми ван Ренсбург  
 Клифф Уилсон 5:3 Дэйв Гилберт  
 Вилли Торн 5:1 Малкольм Брэдли  
 Барри Уэст 5:3 Билл Оливер  
 Мартин Кларк 5:4 Майк Халлетт  
 Марк Беннетт 5:2 Кирк Стивенс  
 Клифф Торбурн 5:3 Рэй Риардон  
 Стив Ньюбери 5:1 Юджин Хьюз 

 Нил Фудс 5:1 Боб Шаперон  
 Джон Вирго 5:2 Джино Ригитано  
 Джон Пэррот 5:2 Марк Уайлдмэн  
 Дэвид Тейлор 5:3 Мартин Смит  
 Кен Оуэрс 5:3 Рекс Уильямс  
 Питер Франсиско 5:2 Грэм Крипси  
 Деннис Тейлор 5:2 Терри Уиттред  
 Тони Драго 5:3 Джордж Скотт  
 Тони Ноулз 5:1 Джон Райт  
 Колин Роско 5:3 Эдди Чарльтон  
 Дин Рейнолдс 5:3 Джо О'Бои  
 Томми Мёрфи 5:3 Джон Кэмпбелл  
 Дуг Маунтджой 5:0 Фред Дэвис  
 Дэйв Мартин 5:2 Джек Маклафлин  
 Джимми Уайт 5:1 Стив Джеймс  
 Джон Спенсер 5''':3 Джон Ри

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Классик (снукер)
1988 год в снукере